Национален отбор по волейбол на Египет може да се отнася към:
 Мъжки национален отбор по волейбол на Египет
 Женски национален отбор по волейбол на Египет